Horvátország
Ružić falu és község Šibenik-Knin megyében

 Szerbia
Ružić falu Vladičin Han községben, a Pčinjai körzetben